Tektur (f.) bezeichnet:
 Tektur (Korrektur), im Druckwesen die Berichtigung oder Änderung eines Textes durch Überkleben mit einem Deckblatt oder einem Papierstreifen
 Tektur (Druckwesen), in erweitertem Sinne der Austausch von einzelnen (aktualisierten) Seiten in einem Dokumentenordner (z. B.: Reglementsordner)
 Tektur (Bauplanung), eine Korrektur oder Überarbeitung einer bereits fertiggestellten (bzw. genehmigten) Bauplanung
 Tektur (Pharmazie), ein gefaltetes Papierhütchen, das über einen Korken gebunden wird, der eine Flasche verschließt

Siehe auch:
 Textur (Begriffsklärung)
 Architektur